Sergiu Istrati se poate referi la:

Don Baxter, pe numele real Costel Sergiu Istrati (n. 1978), un cântăreț și producător român de muzică hip hop
Sasha Lopez, pe numele real Sergiu Istrati (n. 1980), un muzician, compozitor, DJ și producător muzical român originar din Republica Moldova
Sergiu Istrati (fotbalist), un fotbalist din Republica Moldova

Vezi și
Istrati